Heighington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Heighington, Lincolnshire, ort i England, 
 Heighington, Durham, ort i England,